Francisco Jiménez puede referirse a:

 Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), religioso español, gobernador de la Corona de Castilla;
 Francisco Ximénez (1570-1620), monje dominico, botánico y enfermero español en México; tradujo al español un texto sobre herboristería escrito en latín.
 Francisco Jiménez Maza (1598-1670), pintor español;
 Francisco Ximénez de Quesada (siglo XVIII), fraile dominico que tradujo al español el Popol vuh (libro sagrado de los mayas).
 Francisco Jiménez Orge (1877-19XX), militar español;
 Francisco Jiménez Cortés (c.1840-1879), militar cubano;
 Francisco Panchito Jiménez (1920-2014), cantante peruano;
 Francisco Jiménez Morales (1957-), político español, alcalde del municipio de Utrera (Sevilla) y vicesecretario del Partido Andalucista;
 Francisco Jiménez (años 1960-), practicante español de taekwondo, residente en Estados Unidos;
 Francisco Jiménez (años 1970-), practicante colombiano de taekwondo.
 Francisco Lara Jiménez (1980-), futbolista español;
 Francisco Sokyo Jiménez (2004-), futbolista boliviano.

Referencias